Gouvernement Papandréou peut désigner ces gouvernements grecs :

Gouvernement Geórgios Papandréou , entre le  et le  ; 
 Gouvernement Geórgios Papandréou , entre le  et le  ; 
 Gouvernement Geórgios Papandréou , entre le  et le  ;

Gouvernement Andréas Papandréou , entre le  et le  ; 
 Gouvernement Andréas Papandréou , entre le  et le  ; 
 Gouvernement Andréas Papandréou , entre le  et le  ; 
 Gouvernement Giórgos Papandréou, entre le  et le  ;